Тодд — фамилия, имя и топоним.

Персоналии 
 Тодд, Александер Робертус (1907—1997) — английский химик-органик.
 Тодд, Беверли (род. 1946) — американская актриса, продюсер и сценарист.
 Тодд, Берт Керр (1924—2006) — американский предприниматель, бизнесмен, авантюрист и международный торговец.
 Тодд, Боб (1921—1992) — английский комедийный актёр, участник Шоу Бенни Хилла.
 Тодд, Гарфилд (1908—2002) — пятый премьер-министр Южной Родезии.
 Тодд, Дэвид Пек (1855—1939) — американский астроном.
 Тодд, Жасмин (род. 1993) — американская легкоатлетка.
 Тодд, Кейт (род. 1987) — канадская певица, музыкант и актриса.
 Тодд, Колин (род. 1948) — английский футбольный тренер и бывший игрок.
 Тодд, Майкл (1909—1958) — американский продюсер театра и кино.
 Тодд, Майкл (младший) (1929—2002) — американский продюсер, сын Майкла Тодда.
 Тодд, Малькольм (1939—2013) — британский историк и археолог.
 Тодд, Марк Джеймс (род. 1956) — новозеландский спортсмен-конник.
 Тодд, Мейбл (1856—1932) — американская писательница.
 Тодд, Ричард (1919—2009) — ирландский киноактёр.
 Тодд, Телма (1906—1935) — американская актриса.
 Тодд, Тони (род. 1954) — американский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Тодд, Халли (род. 1962) — американская телевизионная актриса.
 Тодд, Хью — гайанский политик.
 Тодд, Эмманюэль (род. 1951) — французский историк и социолог.
 Тодд, Энн (1931—2020) — американская актриса.
 Тодд, Энн (1909—1993) — британская актриса.

Составная фамилия 
 Каннинг-Тодд, Патрисия (1922—2015) — американская теннисистка.
 Таусски-Тодд, Ольга (1906—1995) — американская ученая-математик.
 Тодд Линкольн, Мэри (1818—1882) — супруга президента США Авраама Линкольна.

Топоним 
 
 Тодд (тауншип, Миннесота)

Другое 
 Джейсон Тодд — вымышленный персонаж DC Comics, ставший вторым Робином и вторым Красным колпаком.
 Суини Тодд — вымышленный персонаж, парикмахер-убийца.
 Тодд и Книга Чистого Зла — канадский телесериал в жанре комедия/ужасы.

TODD 
 TODD — рок-мюзикл российской группы «Король и Шут», существующий с 2012 года
 TODD («Акт 1. Праздник крови» (2011) и «Акт 2. На краю» (2012)) — двойной альбом «Короля и Шута», на котором основан мюзикл.

См. также 
 Тод (значения)
 Тоддалия
 Тоддес
 Тоддин